Вилладеати () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.

Население составляет 509 человек (2008 г.), плотность населения составляет 35 чел./км². Занимает площадь 14 км². Почтовый индекс — 15020. Телефонный код — 0141.

Покровителем коммуны почитается святой Ремигий (Remigio di Reims), празднование 1 октября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.villadeati.al.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/